P63 ou P-63 peut se référer à :
 Bell P-63 Kingcobra, un avion de chasse américain de la Seconde Guerre mondiale ;
 HMS Unswerving (P63), un sous-marin de la Royal Navy ;
 P63, une protéine appelée aussi CKAP4.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres